Un altro ballo – singolo dei Gemelli DiVersi del 2004
 Un altro ballo – singolo di Fred De Palma del 2021